Apoda är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1809. Apoda ingår i familjen snigelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snigelspinnare
Apoda